G.a.S — Gangsta and Street — мікстейп американських реперів Young Buck та Tha City Paper. 17 червня 2012 Young Buck оприлюднив через свій обліковий запис на ReverbNation пісню «Oh My God» (на релізі трек має назву «Oh Lord»). На «No B.S./Im Hard» і «Oh My God» існують відеокліпи.

Спочатку планувалося видати мікстейп 3 липня 2012 на сайті livemixtapes.com, проте цього не сталося. 4 липня на Twitter-акаунті Бака з'явилося посилання на безкоштовне завантаження релізу з файлообмінника. 14 серпня 2012 мікстейп з'явився на iTunes.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Young Buck